Tycho Brahe – astronomo e astrologo danese
Tycho Brahe – album musicale dei Lightwave
1677 Tycho Brahe – asteroide della fascia principale
Cratere Tycho Brahe – cratere sulla superficie di Marte
HEAT 1X Tycho Brahe – razzo costruito dalla Copenhagen Suborbitals

Pagine correlate
Tycho
Brahe